Ergezen ist der Familienname folgender Personen:

 Ertuğrul Ergezen (* 1978), türkischer Boxer 
 Zeki Ergezen (1949–2020), türkischer Architekt, Politiker und Minister